Gla eller GLA kan syfta på:
 
GLA – med uppgift att utföra dlitografiska arbeten, se Generalstabens litografiska anstalt
GLA – IATA:s kod för Glasgow International Airport
GLA – en fiktiv terroristorganisation i datorspelet Command & Conquer: Generals, se Global Liberation Army
GLA – en syra engelska gamma-linolenic acid, se Gammalinolensyra
 Övre Gla, sjö i Arvika och Årjängs kommuner
 Stora Gla, sjö i Arvika kommun